Новак Ђоковић је у финалу победио двоструког узастопног шампиона и браниоца титуле Рафаела Надала у два сета, 6–4, 6–4. То је уједно била и Новакова 39. узастопна победа у низу и друга шампионска титула у Риму, такође је била Новакова 7. титула у години, четврти мастерс у години и 9. мастерс у каријери.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
Главни жреб

 
Међународно првенство Италије у тенису 2011.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно